Vasstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vasstjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (10,6 ha)
Vasstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Vasstjärnet, sjö i Arvika kommun,  (23,4 ha)
Vasstjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Vasstjärnen (Torsångs socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Vasstjärn, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Vasstjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Vasstjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Vasstjärn, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (2,93 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn